Ивдел () е град в Свердловска област, Русия. Населението на града към 1 януари 2018 година е 15 888 души.

История 

Селището е основано през 1831 година, през 1943 година получава статут на град.

География

Климат

Източници 

Градове в Свердловска област